Essa é uma lista dos jogadores campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol, desde sua primeira edição.

Os maiores vencedores são Pelé, Pepe e Lima, os únicos presentes nos seis títulos do Santos na década de 1960.

Campeonato Brasileiro de Futebol